Het ATP-toernooi van Casablanca 2011 (met de officiële naam Grand Prix Hassan II) vond plaats van 4 tot en met 10 april 2011. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Complexe Al Amal in de Marokkaanse stad Casablanca.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca